Espadaña de laguna puede referirse a:

 El nombre común de la planta Typha angustifolia.
 El nombre común de la planta Typha latifolia.